1428 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1428 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Свердловской области. Код 258821.
 1428 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае.

Примечания